Mijači est un toponyme qui peut désigner :
Mijači, une localité de Croatie située dans la municipalité de Brestovac, comitat de Požega-Slavonie ;
Mijači, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara.